Малая Юкса — название рек в России:

 Малая Юкса (приток Чулыма)
 Малая Юкса (приток Большой Юксы)